Viirelaid ist der Name folgender Inseln in Estland: 
 Viirelaid (Kuusnõmme laht) Insel im Nationalpark Vilsandi
 Viirelaid (Udriku laht) Insel im Kahtla-Kübassaare hoiuala
 Viirelaid (Laidevahe laht) Insel im Laidevahe LKA
 Viirelaid (Muhu) Insel bei Muhu
 Viirelaid (Pärnu) Insel bei Mereäärse

 Suur Viirelaid, Insel in Saastna laht
 Väike Viirelaid, Insel in Saastna laht